Cuencos puede referirse a:

 un plato o cuenco, en su forma de plural; o
 el nombre común de la planta Nymphaea alba.